Finalen i Svenska cupen 1977/1978 spelades den 4 november 1978 på Strandängens IP i Bromölla. Matchen spelades mellan de allsvenska lagen Malmö FF och Kalmar FF. Kalmar FF spelade sin första cupfinal medan Malmö FF spelade sin 12:e final. Resultatet blev att Malmö FF vann sin 10:e titel med en 2–0-seger efter förlängning.

Matchdetaljer

Referenser

Externa länkar 
 Svenska Cupen på svenskfotboll.se 

1977/1978
Svenska cupen i fotboll 1977/1978
Svenska cupen i fotboll
Fotbollssäsongen 1977/1978
Malmö FF
Kalmar FF